Sisk ist der Familienname folgender Personen:

 Bernice F. Sisk (1910–1995), US-amerikanischer Politiker
 Doug Sisk (* 1957), US-amerikanischer Baseballspieler
 Mark S. Sisk (* 1942), US-amerikanischer Geistlicher der Episkopalkirche
 Tommie Sisk (* 1942), US-amerikanischer Baseballspieler